Die 36. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell PSA World Championships 2020-2021) der Frauen fand vom 14. bis 22. Juli 2021 in Chicago, Illinois, in den Vereinigten Staaten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour der Damen 2020/21. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Herren statt.

Siegerin der letzten Weltmeisterschaft war Nour El Sherbini, die im Finale Raneem El Weleily in vier Sätzen besiegt hatte. El Sherbini erreichte als topgesetzte Weltranglistenerste erneut das Endspiel, in dem sie auf die Nummer zwei der Setzliste, Nouran Gohar, traf, die erstmals ins Finale einzog. Mit 11:5, 11:8, 8:11 und 11:9 sicherte sich El Sherbini ihren fünften Weltmeistertitel. Bei einem Sieg hätte Gohar außerdem auch die Weltranglistenführung übernommen.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 64 Spielerinnen. Die besten 62 Spielerinnen der Weltrangliste vom Juni 2021 qualifizierten sich automatisch, die besten 32 davon wurden gesetzt. Ein Startplatz wurde von der PSA über ein Qualifikationsturnier auf der PSA Challenger Tour in Odense vergeben. Diesen sicherte sich Cristina Gómez. Die Veranstalter vergaben in einem Qualifikationsturnier eine Wildcard, die an Lucie Stefanoni ging.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2020/21
2021
Squashturnier in Chicago